Schwärzetal steht für:

 Haus Schwärzetal, Kulturhaus in Eberswalde, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Nonnenfließ–Schwärzetal, Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Landkreise Barnim und Märkisch-Oderland, Brandenburg